Figitidae é uma família de vespas parasitóides. A diversidade total desta família de vespas ainda não é conhecida, mas cerca de 1400 espécies foram descritas para mais de 130 gêneros . Por exemplo, a maior subfamília, Eucoilinae (anteriormente considerada como uma família separada, Eucoilidae), tem mais de 1000 espécies descritas até agora, mas esta é provavelmente apenas uma fração da diversidade total. As espécies de Figitid ocorrem em quase todo o mundo.

Sistemática 
Em 2011, havia 12 subfamílias.

 Anacharitinae
 Aspicerinae
 Charipinae
 Emargininae
 Euceroptrinae
 Eucoilinae
 Figitinae
 Mikeiinae
 Parnipinae
 Plectocynipinae
 Pycnostigminae
 Thrasorinae

Referências

Ligações externas 

 Figitidae. Insetos britânicos: as famílias dos himenópteros.
 BioLib: taxa de Figitidae

Figitidae
Cynipoidea